TCR Europe Touring Car Series 2018 – trzecia edycja pucharu wyścigowego TCR Europe Touring Car Series. Składa się ona z siedmiu rund na torach Circuit Paul Ricard, Circuit Zandvoort, Spa-Francorchamps, Hungaroring, TT Circuit Assen, Autodromo Nazionale Monza oraz na torze Circuit de Barcelona-Catalunya.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacje końcowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona TCR Europe Touring Car Series 

2018 w sportach motorowych